Meisnitzer ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Meisnitzer (* 1980), deutscher Romanist und Lexikograf
 Fritz Meisnitzer (* 1930; Pseudonym Benno Bentzen), deutscher Schriftsteller und Fotograf